A Fase Final da Liga dos Campeões da AFC de 2016 foi disputada entre os dias 17 de maio até 26 de novembro. Um total de 16 equipes competem nesta fase.

Equipes classificadas 
Os vencedores e segundo colocados de cada um dos oito grupos da fase de grupos se classificaram para a fase final.

Calendário 
O calendário é o seguinte:

Tabela até a final 

|}

Oitavas de final 

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

Jeonbuk Hyundai Motors venceu por 3–2 no placar agregado e avançou a próxima fase.

2–2 no placar agregado. Shanghai SIPG avançou a próxima fase pela regra do gol fora de casa.

Lokomotiv Tashkent venceu por 2–1 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Al-Nassr venceu por 5–4 no placar agregado e avançou a próxima fase.

3–3 no placar agregado. Shandong Luneng Taishan avançou a próxima fase pela regra do gol fora de casa.

3–3 no placar agregado. FC Seoul venceu a disputa por pênaltis e avançou a próxima fase.

El Jaish venceu por 6–4 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Al-Ain venceu por 3–1 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Quartas de final 
O sorteio para esta fase foi realizado em 9 de junho de 2016. Para as quartas-de-final não haverá a "proteção por país", ou seja, se houver duas equipes do mesmo país eles poderão se enfrentar nas quartas, independentemente do sorteio.

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental

|}

Partidas de ida

Partidas de volta 

Jeonbuk Hyundai Motors venceu por 5–0 no placar agregado e avançou a próxima fase.

Al-Ain venceu por 1–0 no placar agregado e avançou a próxima fase.FC Seoul venceu por 4–2 no placar agregado e avançou a próxima fase.El Jaish venceu por 4–0 no placar agregado e avançou a próxima fase. Semifinais 

|-
!colspan=5|Ásia Ocidental

|-
!colspan=5|Ásia Oriental

|}

 Partidas de ida 

 Partidas de volta Al-Ain venceu por 5–3 no placar agregado e avançou a final.Jeonbuk Hyundai Motors venceu por 5–3 no placar agregado e avançou a final.''

Final 

|}

Partida de ida

Partida de volta

Notas 
 A. Foi atribuída a vitória por 3 a 0 ao El Jaish devido ao uso de jogador irregular pelo Al-Nassr.

Ver também 
 Liga dos Campeões da AFC de 2016
 Resultados das rodadas de qualificação da Liga dos Campeões da AFC de 2016
 Resultados da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2016

Ligações externas 
 

2016 no futebol
Liga dos Campeões da AFC